Mesalla es el nombre artístico de Milagrosa Expósito, cantante y compositora gaditana de San Fernando. Ha publicado tres discos en el mercado musical.

Historia 
Mesalla es una banda española que abarca géneros como el flamenco, flamenco fusión y pop. Formada en el año 1997 en San Fernando, está conformada por la vocalista y compositora Milagrosa Expósito.

Mesalla consiguió reconocimiento internacional con el lanzamiento de su sencillo La soledad en 2008, seguido por el éxito de su segundo álbum de estudio, Mesalla con dos..., donde estaba incluido dicho tema.

En este disco colaboró el guitarrista y compositor de Andy y Lucas, David Cuevas. Además, este álbum también contó con la participación de artistas como Manuel Carrasco, Juan Carmona Junior (Kimi-k), Antonio Carbonell, Eitan, Manuel Jesús (El Pipa), José Antonio Baizán Tinoco (del grupo Despacito), entre otros.

Este trabajo fue grabado, mezclado y masterizado en los PKO Studios en Boadilla del Monte (Madrid) y fue producido por José Sierra Molina de Estrella Federal Records.

Discografía

Mesalla (julio de 2005) 
 1. Ojos negros.
 2. Olé.
 3. Al son de su corazón.
 4. Yo te canto.
 5. Bolero.
 6. Volaré.
 7. Abro los ojos.
 8. Abanicos de colores.
 9. Flores (tanguillo).
 10. Por las calles de mi barrio.
 11. Que no, que no.

Mesalla con dos... (junio de 2008) 
 1. Carta a una madre.
 2. Mares de gloria.
 3. La soledad.
 4. Mi isla (con El Pipa).
 5. El desamor (con Manuel Carrasco).
 6. Una de cal y una de arena.
 7. Mundo loco.
 8. Sin ti.
 9. Ya me cansé.
 10. Historias de amor.
 11. Espérame.
 12. Será tu condena.

Sin miedo a nada (2011) 
 1. Nada de ti.
 2. Quiero cantar.
 3. Contigo.
 4. Si tú supieras.
 5. No me sabe a nada.
 6. Mi extraño compañero.
 7. Lo que le pidas.
 8. Amiga.
 9. Así fue.
 10. Volverás.
 11. El aire.
 12. Sueños.
 13. Bulería.

Enlaces externos 

 Sitio oficial de Mesalla (castellano).
 Sitio oficial de Estrella Federal Records (castellano).
 Vídeos de Mesalla en YouTube (castellano).
 Música de Mesalla en lastfm (castellano).
 Foto de Mesalla

Músicos de flamenco
Grupos de música de los años 2000
Grupos de rock alternativo de España
Grupos de pop de España
Grupos de música de Andalucía